Het WTA-tennistoernooi van Cluj-Napoca (officieel Winners Open) van 2021 vond plaats van 2 tot en met 8 augustus 2021 in de Roemeense plaats Cluj-Napoca. Het was een losstaande editie van het Winners Open-toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De Egyptische Mayar Sherif bereikte de eindstrijd zowel in het enkel- als in het dubbelspel. Zij wist echter geen van beide finales winnend af te sluiten.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Française Alizé Cornet strandde al in de eerste ronde.

Het tweede reekshoofd, Andrea Petković uit Duitsland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Egyptische Mayar Sherif in twee sets. Hiermee won Petković haar zevende WTA-titel, de eerste sinds zes jaar. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Alle vier reekshoofden werden al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het ongeplaatste duo Natela Dzalamidze en Kaja Juvan won het toer­nooi. In de op zaterdag 7 augustus gespeelde finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Katarzyna Piter en Mayar Sherif in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Russin Dzalamidze had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met een andere partner; de Sloveense Juvan geen.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met Valentini Grammatikopoulou uit Griekenland – zij verloren meteen hun openingspartij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Cluj-Napoca 2021 - 1
Cluj-Napoca - 1